Fred eller Freden kan syfta på:

Fred 
 Fred – relation mellan stater utan militära våldsamheter
 Fredsfördrag – ett avtal mellan två eller flera länder som bekräftar att det från och med avtalets slutande föreligger fred mellan dem
 Fredsrörelsen – en social rörelse som verkar för nedrustning och konfliktlösningar utan våld
 Fred (namn) –  kortform av mansnamnet Fredrik
 Fred (till Melanie) – en låt skriven av Mikael Wiehe
 Fred (serieskapare) – artistnamn för serieskaparen Frédéric Théodore Othon Aristidès
 Fred (fotbollsspelare) – artistnamn för fotbollsspelaren Frederico Chaves Guedes
 Frederico Rodrigues Santos, brasiliansk fotbollsspelare känd under artistnamnet Fred

Freden 
 Freden, Mälaren – en fjärd i Mälaren
 Freden (Leine) – en kommun i Landkreis Hildesheim i Niedersachsen
 Freden (pjäs) – en pjäs från 421 f.Kr. av den grekiske författaren Aristofanes